Валя-Шесій () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.
 Валя-Шесій () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Лупша.